Stabinger ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Stabinger (* 1984), österreichische Kabarettistin im Kabarettduo Flüsterzweieck
 Ferdinand Stabinger (1866–1948), österreichischer Bildhauer und Lehrer